Securinega är ett släkte av emblikaväxter. Securinega ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Emblikaväxter
Securinega